Het seizoen 2022-23 is de 32e editie van de Belgische hoogste zaalvoetbalafdeling, georganiseerd door de Belgische voetbalbond. De officiële naam van de competitie is Elite-afdeling, de sponsornaam is Betcenter Futsal League.

Competitieformat 
De competitie wordt gespeeld door twaalf teams. Er wordt een competitie gespeeld in 22 speelrondes in heen- en terugwedstrijden. Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld, degraderen de 2 laagst gerangschikte ploegen naar de Tweede nationale afdeling. 

De strijd om het kampioenschap wordt gespeeld door de top-8 van de reguliere competitie in de play-offs. Deze eindronde wordt gespeeld op basis van een “best-of-three” formule met heen- en terugwedstrijden. 

De winnaar van de eindronde is Kampioen van België en heeft recht op het ticket dat aan België wordt toegewezen in de Europese competities.

Gedegradeerde teams 
Deze teams degradeerden voor aanvang van het seizoen uit de Eerste nationale:

 Proost Lierse (11e)
 CB Futsal Jette Bxl Cap (12e)

Gepromoveerde teams 
Deze teams promoveerden uit de Tweede nationale afdeling voor de start van het seizoen:

 FP ARB Hamme (kampioen Tweede nationale afdeling A)
 ZVC PIBO Bilzen (kampioen Tweede nationale afdeling B)

Clubs 
Twaalf clubs komen in 2022-23 uit in de Betcenter Futsal League. Uitgesplitst per provincie zijn dat vier clubs uit Limburg, drie clubs uit Antwerpen en Henegouwen en telkens één uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 

1 Op 11 oktober 2022 communiceerde de club zelf dat de ondernemingsrechtbank de club failliet had verklaard. Alle activiteiten van de club werden meteen geschrapt. Alle tot dan toe gespeelde wedstrijden van Borgloon werden vanaf dan gezien als algemeen forfait. Geen van de tegenstanders kreeg hier dus punten voor.

Personen en sponsors

Uitslagen en klassementen

Reguliere competitie

Klassement

Leidersplaats per speeldag

Trainerswissels 

Belgisch competitievoetbal 2022/23
Belgische zaalvoetbalcompetitie